Agios Athanasios steht für:

 griechisch für den heiligen Athanasios, siehe Athanasius der Große

Orte

in Griechenland:
 Agios Athanasios (Drama), Ort im Regionalbezirk Drama in der Region Ostmakedonien und Thrakien
 Agios Athanasios (Euböa), Ort im Regionalbezirk Euböa in der Region Mittelgriechenland
 Agios Athanasios (Evrytania), Ort im Regionalbezirk Evrytania in der Region Mittelgriechenland
 Agios Athanasios (Florina), Ort im Regionalbezirk Florina in der Region Westmakedonien
 Agios Athanasios (Karditsa), Ort im Regionalbezirk Karditsa in der Region Thessalien
 Agios Athanasios (Korfu), Ort im Regionalbezirk Kerkyra in der Region Ionische Inseln
 Agios Athanasios (Naxos), Ort im Regionalbezirk Naxos in der Region Südliche Ägäis
 Agios Athanasios (Pella), Ort im Regionalbezirk Pella in der Region Zentralmakedonien
 Agios Athanasios (Thessaloniki), Stadt im Regionalbezirk Thessaloniki in der Region Zentralmakedonien
 Agios Athanasios (Xanthi), Ort im Regionalbezirk Xanthi in der Region Ostmakedonien und Thrakien

in Zypern:
 Agios Athanasios (Zypern), Stadt im Bezirk Limassol